Gracias a la vida puede referirse a:

 Gracias a la vida, canción de Violeta Parra.
 Gracias a la vida (1974), álbum en español de Joan Báez.
 Gracias a la vida (1979), álbum de Inti-Illimani.
 Gracias a la vida (2009), álbum de Pasión Vega.